Хоту-Юрях () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

 Хоту-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 73°44' с. ш. 141°41' в. д..
 Хоту-Юрях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°16' с. ш. 132°04' в. д..
 Хоту-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°44' с. ш. 131°04' в. д..
 Хоту-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°47' с. ш. 132°17' в. д..

Примечания

См. также 
 Хотугу-Юрях